Detta är en lista över sjöar i Tranemo kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Tranemo kommun.

Lista

Externa länkar

Tranemo kommun
 Lista